Märchenwiese steht für:

 Märchenwiese, Alm und häufiges Basislager unter dem Nanga Parbat 
 Märchenwiese, Weide im Bodental, Kärnten, siehe  Bodental #Märchenwiese
 Märchenwiese, Park in Marienbrunn (Leipzig), Leipzig-Süd, Sachsen
 Märchenwiese, Moor in der Gemeinde Feldafing, Landkreis Starnberg, Bayern, siehe Liste der Naturdenkmäler im Landkreis Starnberg #Märchenwiese (Flachmoor)
 Märchenwiese, Lage an der Wasserkuppe, Landkreis Fulda, Hessen
 Märchenwiese, Lage im Gemeindeteil Grünhut der Gemeinde Sohland an der Spree, Landkreis Bautzen, Sachsen, siehe Grünhut (Sohland an der Spree) #Ortsbild
 Märchenwiese, Skilift in der Gemeinde Grän, Bezirk Reutte, Tirol, siehe Gondelbahn Füssener Jöchle
 Märchenwiese, Haltestelle der Königs Wusterhausen-Mittenwalde-Töpchiner Kleinbahn
 Märchenwiese (Motzen), Lage am Motzener See, Landkreis Teltow-Fläming und Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg